Palioúri kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ákra Palioúri, udde, Mellersta Makedonien, 
 Palioúri (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Chalkidike, 
 Palioúri (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Kardhítsas, 
 Ágioi Anárgyroi (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Kardhítsas, 
 Órmos Kannavítsa, vik, Mellersta Makedonien, 

Robotskapade Greklandförgreningar